Ahlemann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Ahlemann (1839–1908), deutscher Generalmajor
 Frederik Ahlemann (* 1974), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Georg Ahlemann (1870–1962), deutscher Offizier und Reichstagsabgeordneter
 Georg Ludwig Ahlemann (1721–1787), königlich dänischer Consistoralrat und Kirchenpropst
 Joachim Ahlemann (1875–1934), deutsche evangelischer Pfarrer und Schriftsteller
 Johann Daniel Ahlemann (1765–1832), Totengräber und Chronist
 Jutta Ahlemann (1929–1988), deutsche Fernsehjournalistin und Autorin
 Traugott Ahlemann (1804–1882), deutscher Kommunalpolitiker und Parlamentarier

Siehe auch:
 Ahlmann
 Alemann
 Aleman